Појам Естерон може да се односи на:

 Естерон (хормон)
 Естерон (река)